Ра́да Ра́ни Э́мбер И́ндиго Ана́нда Ми́тчелл (; род. , Мельбурн) — австралийская актриса, наиболее известная по своим ролям в фильмах «Чёрная дыра» и «Сайлент Хилл».

Личная жизнь 
Рада родилась в Мельбурне и была единственным ребёнком рано разведшихся родителей. Воспитана в духе индуистской культуры и религии. Её отец — режиссёр, а мать — дизайнер. Закончила гимназию святого Михаила в Австралии. Её первое имя Рада () — санскритского происхождения. В индуизме так звали возлюбленную бога Кришны. Рада — вегетарианка и практикует йогу.

Карьера 
Митчелл начала свою карьеру на австралийском телевидении в детском телесериале. В 1994 году в сериале «Соседи» сыграла две роли с совершенно разными характерами. В этом шоу она участвовала 3 года.

В 1997 году за участие в двух фильмах — «Высокое искусство» и «Все вместе» награждена кинопремией «Независимый дух». Среди других её фильмов в том числе «Чёрная дыра» вместе с Вином Дизелем, «Телефонная будка» с Колином Фарреллом и «Гнев» вместе с Дензелом Вашингтоном.

Рада Митчелл снялась также в фильме «Волшебная страна», главные роли в котором сыграли Джонни Депп и Кейт Уинслет. Все звёзды этого фильма получили премию гильдии киноактёров в номинации выдающиеся роли. В рейтинге «Горячая 100 в 2002» журнала Maxim заняла 45-е место.

В 2005 году Митчелл сыграла главную роль в фильме Вуди Аллена «Мелинда и Мелинда», сыграла роль Изабеллы в фильме «Без ума от любви». Также снималась в «Сайлент Хилл», фильме ужасов 2006 года по мотивам одноимённой культовой японской видеоигры. В 2008 году Митчелл снималась в фильме «Крокодил» с Майклом Вартаном, «Генри Пул уже здесь», а также «Дети Хуан Ши».

Последние фильмы с участием Рады Митчелл — это фантастический боевик 2009 года «Суррогаты», снятый режиссёром Джонатаном Мостоу с Брюсом Уиллисом в главной роли. И «Кодекс вора» 2008 года — криминальный фильм режиссёра Мими Ледера.
Также Рада появилась во второй части фильма ужасов «Сайлент Хилл 2».

Митчел исполнила главную роль в сериале «Красная вдова», премьера которого состоялась в 2013 году на телеканале ABC.

Фильмография

Примечания

Ссылки